Área micropolitana de Greenville podría referirse a:

 Área micropolitana de Greenville (Misisipi)
 Área micropolitana de Greenville (Ohio)